Ugalde ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ugalde (* 1976), spanischer Handballspieler
 Cristian Ugalde (* 1987), spanischer Handballspieler
 Jesús Ugalde, mexikanischer Fußballspieler
 Luis Carlos Ugalde (* 1966), mexikanischer Präsident der Wahlbehörde
 Manfred Ugalde (* 2002), costa-ricanischer Fußballspieler
 Mariana Ugalde (* 1993), mexikanische Badmintonspielerin
 Unax Ugalde (* 1978), spanischer Schauspieler

en:Ugalde